A 11-a ediție a Campionatului Mondial de Atletism s-a desfășurat la Osaka în Japonia în perioadă 24 august  – 2 septembrie. Au participat 1800 de sportivi, veniți din 197 de țări.

Rezultate

Masculin

Feminin

Clasament pe medalii
Legendă
 Țara gazdă
 România

Participarea României la campionat 
28 de atleți au reprezentat România.

 Nicoleta Grasu – disc - locul 3
 Lidia Șimon – maraton - locul 5
 Cristina Casandra – 3000 m obstacole - locul 6
 Claudia Ștef – 20 km marș - locul 6
 Felicia Țilea-Moldovan – suliță - locul 11
 Miruna Mataoanu – înălțime - locul 13
 Adelina Gavrilă – triplusalt - locul 13
 Ionela Târlea – 200 m - locul 33, 400 m - locul 19, 400 m garduri - locul 14, 4 × 400 - locul 14
 Liliana Popescu – 800 m - locul 15, 4 × 400 - locul 14
 Taisia Crestincov – 4 × 400 - locul 14
 Mirela Lavric – 4 × 400 - locul 14
 Alina Militaru – lungime - locul 14
 Mircea Bogdan – 3000 m obstacole - locul 19
 Monica Stoian – suliță - locul 21
 Cosmin Sorescu – ciocan - locul 23
 Ancuța Bobocel – 3000 m obstacole - locul 23
 Mihaela Neacșu – 800 m - locul 24
 Sergiu Ursu – disc - locul 25
 Cristina Vasiloiu – 1500 m - locul 26
 Anca Heltne – greutate - locul 26
 Bianca Perie – ciocan - locul 27
 Alina Gherasim – maraton - locul 28
 Oana Pantelimon – înălțime - locul 28
 Florin Suciu – 100 m - locul 29
 Mihaela Melinte – ciocan - locul 33
 Ioan Vieru – 400 m - locul 42
 Luminița Talpoș – maraton - 
 Nuța Olaru – maraton -

Participarea Republicii Moldova la campionat 
Trei atleți au reprezentat Republica Moldova.

 Inna Gliznuța – înălțime - locul 25
 Ivan Emilianov – greutate - locul 32
 Iaroslav Mușinschi – maraton -

Note

Legături externe 

  11th IAAF WORLD CHAMPIONSHIPS IN ATHLETICS

2007 în sport
Sport în Japonia
2007
Atletism